II Toruński Park Technologiczny – park przemysłowo-technologiczny, obejmujący teren w południowo-zachodniej części Torunia o łącznej powierzchni ok. 16 ha, jest zarządzany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Lokalizacja 
Park znajduje się w lewobrzeżnej części Torunia, w dzielnicy Podgórz, przy ul. Andersa, w sąsiedztwie drogi ekspresowej S-10 - południowej obwodnicy Torunia i ul. Poznańskiej.

Historia 
Teren, na który znajduje się obecnie TPT, od 1920 roku należał do Wojska Polskiego i był częścią toruńskiego poligonu. Znajdowała się tu infrastruktura wojskowa z czasów pruskich i z okresu międzywojennego, m.in. schron artyleryjski A-16, baterie międzypolowe ZB–56, ZB–57 oraz schron piechoty J-22. Po wybudowaniu tu 2005 roku fragmentu drogi ekspresowej S-10 teren ten, odcięty od reszty poligonu, przestał pełnić funkcje wojskowe i został przekazany Gminie Miasta Toruń. Prace przygotowawcze pod przyszły park technologiczny rozpoczęto we wrześniu 2018 roku. Wykonano wówczas m.in. nowe drogi wraz z ich oświetleniem, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową i gazową oraz kanały sieci teletechniczne. Natomiast we wrześniu 2019 roku gospodarz parku rozpoczął sprzedaż pierwszych działek inwestycyjnych, a ich pierwszymi właścicielami zostały cztery firmy: Gastroparts Spółka Jawna, Europack, Magnetix, OyoBrewing. Na początku 2020 roku władze TPT planują sprzedaż kolejnych działek pod działalność inwestycyjną.

Firmy 
Na terenie TPT swoją siedzibę mają m.in.:
 GastroParts Sp.j. (hurtownia części zamiennych i akcesoriów do urządzeń gastronomicznych)
 Europack Sp. z o.o. Sp.k. (produkcja opakowań z papieru i tektury)
 Magnetix Sp. z o.o. (producent systemów magnetycznych)
 Oyo Brewing Sp. z o.o. Sp.k. (producent i hurtownia piwa) 
 Sempre Sp. z o.o. Sp.k. (sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń przemysłowych)
 Con-Graph Polska Sp. z o.o. (drukarnia opakowań papierowych)
 P. H. Magna Tomasz Stępień (producent elementów stalowych)

Przypisy 

Gospodarka Torunia
Parki przemysłowe w Polsce
Parki technologiczne w Polsce